Border Fence è un film del 1951 diretto da H.W. Kier e Norman Sheldon.

È un western statunitense con Walt Wayne, Lee Morgan, Mary Nord, Steve Raines e Henry Garcia.

Trama

Produzione 
Il film, diretto da H.W. Kier e Norman Sheldon su una sceneggiatura di Sheldon, fu prodotto dallo stesso Kier per la Gulf Coast Productions e girato a San Antonio, Texas, nel 1951. Il titolo di lavorazione fu Cactus Barrier.

Distribuzione 
Il film fu distribuito negli Stati Uniti dal 15 settembre 1951 al cinema dalla Astor Pictures Corporation.

Promozione
Le tagline sono:

GET OFF MY LAND...OR GET UNDER IT 
TOUCH WHAT'S MINE...AND YOU WON'T LIVE TO TELL THE TALE!

Note

Collegamenti esterni 
 

Film western